Eckart steht für:

 Eckart (Name), Vor- und Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Eckart (Unternehmen), deutsches Chemieunternehmen
 Eckart (Zeitschrift), deutsche Literaturzeitschrift
 ECKART, deutscher Kulturpreis, siehe Eckart Witzigmann Preis
 Eckart-Verlag, deutscher Buchverlag
 Der Eckart, österreichische Monatszeitschrift

Siehe auch:
 Eckard
 Eckardt
 Eckhart
 Eckarts